Роман II:

 Роман II Младший  — византийский император с 9 ноября 959 по 15 марта 963 года, сын Константина VII.
 Роман II (правитель Молдавского княжества)  — господарь Молдавского княжества с 15 сентября 1447 по 23 февраля 1448 года.